Reportér může být:
novinář, který píše reportáž
Reportér (časopis) – český měsíčník, který vychází od roku 2014
Reportér (československý časopis) – čtrnáctideník, který vycházel v letech 1966–1969 a 1990–1992

Reportéři ČT – pořad České televize
Reportéři bez hranic – nevládní organizace
Reportérka (minisérie) – český televizní seriál

Externí odkazy